Das Eurocard Ladies German Open 2001 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Berlin. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 5. bis 13. Mai 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
German Open 2001